Ясеницький

 Ясеницький-Корнич Володимир (1844—1934) — український діяч на Буковині.
 Ясеницький Павло (1816—1882) — греко-католицький священик, парох Самбора, посол Галицького сейму.
 Ясеницький Роман Володимирович (1889—1971) — український громадський діяч Буковини. Син Володимира Ясеницького.

Ясеницька
 Ясеницька-Волошин Олена (1882—1980) — українська піаністка, музичний педагог.